Bendo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bendo, Ngawi, by, 
 Bendo, Magetan, by, 
 Kecamatan Bendo, distrikt, Jawa Timur, 
 Bendo, Pare, by, 
 Bendo, Bojonegoro, by, 
 Bendo, Ponggok, by, 
 Bendo, Kepanjenkidul, by, 
 Bendo, Klaten, by, 
 Bendo, Sragen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar